Příjmení Pluhař či Pluhar nosí více významných osobností:

 Emil Pluhař (1913–2004) – český katolický kněz, teolog, profesor pastorální teologie, církevního práva a morální teologie, kanonista, politický vězeň komunistického režimu a čestný papežský prelát
 František Pluhař (* 1937) – český politik
 Ladislav Pluhař (1865–1940) – český právník a politik, spolkový činitel 
 Zdeněk Pluhař (1913–1991) – český spisovatel